Selinum pubescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Conrad Moench. Selinum pubescens ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
pubescens